Het WTA-tennistoernooi van Cluj-Napoca (officieel Transylvania Open) van 2021 vond plaats van 25 tot en met 31 oktober 2021 in de Roemeense plaats Cluj-Napoca in Transsylvanië. Het was de eerste editie van het Transylvania Open-toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­binnenbanen.

Enkelspel 
Het tweede reekshoofd, Anett Kontaveit uit Estland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Roemeense Simona Halep in twee sets. Het was Kontaveits vijfde WTA-titel, de vierde van dat jaar. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck kwam niet verder dan de tweede ronde.

De Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar verloor zij haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Kaitlyn Christian en Erin Routliffe, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Irina Maria Bara en Ekaterine Gorgodze won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Aleksandra Krunić en Lesley Pattinama-Kerkhove in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. Noch de Roemeense Bara noch de Georgische Gorgodze had daar­naast eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners.

De Belgische Alison Van Uytvanck speelde samen met Jaqueline Cristian uit Roemenië – zij verloren meteen hun openingspartij.

Lesley Pattinama-Kerkhove was de enige Nederlandse deelneemster.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Cluj-Napoca 2021 - 2
Cluj-Napoca - 2